Kinnaird ist der Name folgender Orte:

 Kinnaird (Gowrie), Ort in Gowrie, Perth and Kinross, Schottland
 Kinnaird (Atholl), Ort in Atholl, Perth and Kinross, Schottland
 Kinnaird (Stirling), Ort in Stirling, Schottland
 Kinnaird (British Columbia), Ort in Kanada
 Kinnaird, historischer Name von Caledon (Nordirland), Ort im County Tyrone

Kinnaird ist der Familienname folgender Personen:

 Eleanor Kinnaird (* 1931), US-amerikanische Politikerin
 Mary Jane Kinnaird (1816–1888), englische Philanthropin

Kinnaird steht für:
 Lord Kinnaird, Adelstitel in der Peerage of Scotland

Siehe auch:
 Kinnaird Castle
 Kinnard
 Kinard
 Kynard